Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1998 года прошли с 8 по 22 августа в Маракайбо (Венесуэла). В соревнованиях приняло участие 5200 спортсменов.

Виды спорта 

Стрельба из лука
Лёгкая атлетика
Бейсбол
Баскетбол
Пляжный волейбол
Боулинг
Бокс
Велоспорт

Конный спорт
Фехтование
Хоккей на траве
Футбол
Гимнастика
Дзюдо
Карате
Бадминтон

Художественная гимнастика
Академическая гребля
Парусный спорт
Стрельба
Софтбол
Плавание
Синхронное плавание
Настольный теннис

Тхэквондо
Теннис
Триатлон
Волейбол
Водное поло
Тяжёлая атлетика
Борьба

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна
Спорт в Южной Америке в 1998 году
Август 1998 года
Международные спортивные соревнования в Маракайбо
1998 год в Венесуэле